Борис Гельфанд:
 Гельфанд, Борис Абрамович (род. 1968) — израильский, ранее советский и белорусский шахматист, гроссмейстер.
 Гельфанд, Борис Ефимович (1941—2010) — российский физик, специалист в области химической физики горения и взрыва.
 Гельфанд, Борис Рувимович (1942—2017) — советский и российский реаниматолог, академик РАН (2013).